Shenzhen Open 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2018 z cyklu Shenzhen Open rozgrywany w dniach 31 grudnia 2017 – 6 stycznia 2018 roku w Shenzhen na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 626 750 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Chinach